Cupertino ist

 der Name einer Stadt in Kalifornien, siehe Cupertino

Cupertino ist der Name folgender Personen:
 Josef von Copertino (Joseph von Cupertino, Giuseppe da Copertino, eigentlich Giuseppe Desa; 1603–1663), italienischer Franziskaner